Алекса́ндр Влади́мирович Го́луб (; род. 19 июля 1967, Львов, УССР) — украинский политический деятель. Член Коммунистической партии Украины, с 1993 года по 2014— член президиума ЦК КПУ, был первым секретарём Львовского обкома Компартии. Пять раз становился народным депутатом Украины от Коммунистической партии Украины (в 1998, 2002, 2006, 2007, 2012).

Образование 
Учился во Львовском государственном университете имени Ивана Франко, из которого перевёлся в Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко (факультет журналистики, окончил в 1993 году). Позже получил юридическое образование в Национальной юридической академии имени Ярослава Мудрого. В Верховной Раде V созыва занимал пост заместителя главы парламентского Комитета по вопросам свободы слова и информации.

Деятельность 
В 1984—1985 годах работал техником-конструктором проектно-конструкторского бюро львовского объединения «Укркинотехника». Служил в Советской Армии. В 1988—1993 годах работал корреспондентом львовских газет «Львовская правда», «Милицейский курьер», «Вечерний Львов», «Благовест», обозревателем львовского информационного агентства «Кронос», московской газеты «Правда». С 1993 по 1998 год был корреспондентом коммунистического издания «Вільна Україна». С октября 2002 по 2014 — главный редактор газеты «Коммунист», печатного органа Компартии Украины.

Дважды баллотировался в мажоритарных округах:
 в 1994 — Шевченковский избирательный округ № 266, Львовская область (1-й тур: за — 7,74 %, 2-е место из 20 претендентов; 2-й тур: за — 13,19 %, 2-е место из 2 претендентов);
 в 1998 — в избирательном округе № 118, Львовская область (явка — 77,2 %, за — 6,8 %, 6-е место из 15 претендентов).

Александр Голуб — один из наиболее заметных представителей Коммунистической партии Украины, сторонник лидера Компартии Петра Симоненко. В ноябре 2006 года был единственным депутатом, проголосовавшим против внесённого президентом Виктором Ющенко законопроекта о признании голода 1932—1933 годов геноцидом украинского народа. Покинул фракцию КПУ 1 июля 2014 года.

Награды 
 Орден «За заслуги» III степени

Примечания

Ссылки 
 Александр Голуб: «КПУ играет на противоречиях между Ющенко и Тимошенко» (интервью)

Народные депутаты Верховной рады Украины III созыва
Народные депутаты Верховной рады Украины IV созыва
Народные депутаты Верховной рады Украины V созыва
Народные депутаты Верховной рады Украины VI созыва
Народные депутаты Верховной рады Украины VII созыва
Члены Коммунистической партии Украины
Депутаты Львовского областного совета
Выпускники Института журналистики Киевского университета